

Cinema 
Il nemico sconosciuto (An Unseen Enemy) ‒ film del 1912 diretto da David Wark Griffith

Letteratura 
Il nemico sconosciuto (The Double Alibi) ‒ romanzo del 1932 di Mary Roberts Rinehart